Bartels kan verwijzen naar:

 Aloysius Bartels (1915-2002), Nederlands politicus
 Anton Bartels (1879-1966), Nederlands architect
 Derk Bartels (1883-1937), Nederlands politicus
 Fin Bartels (1987), Duits voetballer
 Freek Bartels (1986), Nederlands acteur en zanger
 Hans von Bartels (1856-1913), Duits kunstschilder
 Imke Bartels (1977), Nederlands dressuurrijdster
 Jaap Bartels (1927-2001), Nederlands politicus
 Martin Bartels (1769–1836), Duits wiskundige
 Max Eduard Gottlieb Bartels (Max Bartels sr., 1871–1936), Duits/Nederlandse ornitholoog
 Max Bartels jr. (1902–1943), Nederlandse zoöloog
 Michael Bartels (1968), Duits autocoureur
 Monique Bartels, Nederlands celliste
 Ralf Bartels (1978), Duits kogelstoter
 Rini Bartels (1939), Nederlands voetballer
 Tineke Bartels (1951), Nederlands dressuurrijdster
 Wim Bartels (1937), Nederlands vredesactivist
 Wim Bartels (kunstenaar) (1949), Nederlands kunstenaar